Buford Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buford Mountain (Kalifornien)
 Buford Mountain (Missouri)